Украинская народная песня — фольклорное произведение украинского народа, которое сохраняется в народной памяти и передаётся из уст в уста.

Произведения обычно анонимные, потому что имена авторов, как правило, неизвестны. Народная память сохранила лишь некоторые имена авторов народных песен. Это Маруся Чурай, автор песен «Ой, не ходи, Грицю, та й на вечорниці», «Засвіт встали козаченьки» — это казак Семен Климовский — «Ехал казак за Дунай». Другая часть народных песен литературного происхождения — «Ревёт и стонет Днепр широкий» — Т. Г. Шевченко, «Ніч яка місячна» — Старицкий.

Жанры 

Народные песни имеют много жанров:

 Веснянки (гаивки)
 Свадебные песни
 Плач
 Шуточные песни
 Исторические песни
 Казачьи песни и думы
 Колыбельная песня
 Колядки и щедровки
 Крепостные песни
 Купальские песни 
 Лирические песни и баллады
 Батрацкие песни
 Обрядовые песни
 Бытовые песни
 Рекрутские песни
 Стрелковые песни
 Патриотические песни
 Повстанческие песни
 Танцы и хороводы
 Чумацкие песни
 Щедровки

Известные песни 
 Ти ж мене підманула
 Ой ти, Галю
 
 
 Щедрик — рождественская украинская народная песня, получившая всемирную популярность в музыкальной обработке Николая Леонтовича.
 Несе Галя воду
 Ой, у вишневому саду
 Ніч яка місячна
 Ой, чий то кінь стоїть
 Їхали козаки із Дону додому

См. также 
 Список украинских колядок и щедровок
 Сербина, Наталия Васильевна
 Русская народная песня

Примечания

Ссылки 
 Евецкий Ф. Малороссийские исторические песни и думы  // Отечественные записки. — 1841, Т. XV, С. 65—93.
 Перетц В. Н. Малорусские вирши и песни в записях XVI—XVIII вв. — Ч. 1. — Ч. 2. — СПб.: тип. Имп. акад. наук, 1899.
 Украинские народные песни
 Фонотека проекта «Украинская Аутентичная Музыка»

 
Народная песня